Dörnberg (Hessen), een plaats in de gemeente Habichtswald in de Duitse deelstaat Hessen
Dörnberg (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de gemeente Bestwig in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen
Dörnberg (Rijnland-Palts), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts